La Coppa Titano 2008-2009, conosciuta anche come Coppa di San Marino, ha preso avvio il 2 ottobre 2008.

Come di consueto le quindici squadre del campionato sammarinese sono state suddivise in tre gironi. Le prime due squadre di ogni gruppo più le due migliori terze accederanno alla fase finale.

La finale si è disputata allo Stadio Olimpico di Serravalle ed ha visto prevalere la Juvenes/Dogana sul Domagnano con il punteggio di 2 a 1.

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Spareggio 
Murata e La Fiorita hanno terminato il girone con gli stessi punti e la stessa differenza reti. Per questo motivo hanno giocato uno spareggio per determinare la seconda qualificata del gruppo A. La partita si è giocata il 2 aprile 2009 allo Stadio Olimpico di Serravalle

Seconda Fase

Voci correlate
Campionato sammarinese di calcio 2008-2009

Collegamenti esterni

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Edizioni della Coppa Titano